Regan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Tate Regan
 C. Tate Regan